Genoa City (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin.
Genoa City (fictieve stad), een fictieve plaats in dezelfde staat.